Загоскино — название населённых пунктов в России:

 Загоскино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Загоскино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Загоскино — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
Загоскино — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
Загоскино — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Загоскино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Загоскино — село в Велижском районе Смоленской области.
 Загоскино — село в Духовщинском районе Смоленской области.
 Загоскино — село в Майнском районе Ульяновской области.